Оньяте (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Дева. Занимает площадь 107,31 км². Население — 10957 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 68 км.

История 
Город основан в 1467 году.

Города-побратимы 
  Шатобернар (Франция, с 1999)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гипускоа